Shane Prince, född 16 november 1992, är en amerikansk-belarusisk professionell ishockeyspelare som spelar för Avtomobilist Jekaterinburg i KHL.

Prince draftades i andra rundan i 2011 års draft av Ottawa Senators som 61:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Shane Prince, Senators – Stats – NHL.com
Shane Prince NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Shane Prince hockey statistics and profile at hockeydb.com

Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Kitchener Rangers
Spelare i Ottawa 67's
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Idrottare från delstaten New York
Personer från Rochester, New York
Födda 1992
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft